El nombre de Gonzalo Menéndez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Gonzalo Menéndez (m. 997). Magnate galaicoportugués del siglo X que consiguió que sus descendientes emparentaran con los reyes de León.
 Gonzalo Menéndez Pidal (1911-2008). Historiador español y académico de la Real Academia de la Historia.
 Gonzalo Menéndez (nacido en 1949). Ingeniero comercial, contador y empresario chileno.
 Gonzalo Menéndez (nacido en 1992). Futbolista argentino.